Zeslandentoernooi 2000 (mannen), een Rugby union toernooi in 2000 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2000 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2000 voor damesteams.